Hamdalaye peut désigner :
 Hamdalaye, la commune rurale du département de Mansila, au Burkina Faso
 Hamdalaye, la commune rurale du département de Padéma, au Burkina Faso.

Homonymie de localités